Fetițele Powerpuff (engleză The Powerpuff Girls) este un serial de animație american de acțiune cu supereroi bazat pe și fiind un reboot al serialului cu același nume creat de Craig McCracken din anul 1998. Cartoon Network a anunțat pentru prima oară despre acest serial în iunie 2014, iar în anul 2015 a fost anunțat că cele trei personaje principale vor fi jucate de actrițe diferite. Serialul a avut premiera în 4 aprilie 2016 în Statele Unite ale Americii, și de asemenea în aceeași zi în America Latină și Brazilia.

În România, premiera a fost pe 23 aprilie 2016.

Premisă

Serialul se învârte în jurul a trei fetițe, Blossom, Bubbles și Buttercup, trei fetițe cu puteri de supereroine a căror menire este să salveze lumea de răufăcători între faptul de a trăi o copilărie normală.

Producție

Cartoon Network a anunțat în 16 iunie 2014 că au reînviat Fetițele Powerpuff într-un nou serial, menit să fie produs de Cartoon Network Studios. În prezentarea lor pentru anul 2015, în 19 februarie, canalul a anunțat că Nick Jennings va lua parte la producția executivă. Bob Boyle, fost producător a lui Clarence, fost creator a lui Yin Yang Yo! și Wow! Wow! Wubbzy! și fost regizor de artă a lui Nașii mei vrăjitori și Danny Phantom, se va ocupa de asemenea de producția acestui serial. În acest timp, Craig McCracken, creatorul serialului inițial Fetițele Powerpuff, nu va lua parte în niciun fel la acest serial, deși și-a dat aprobarea pentru acesta.

Amanda Leighton, Kristen Li, și Natalie Palamides au fost anunțați ca fiind noii actori de voce a celor trei personaje principale, înlocuindu-i pe actorii inițiali din serialul original. Tom Kenny, însă, preia din nou rolurile Primarului și al naratorului, iar Tom Kane preia din nou vocea Profesorului Utonium. În aprilie 2015 Jennings a dovedit că producătorii inițial au vrut ca personajele principale să aibă aceiași actori de voce, dar au decis că acest lucru ar infuza energii noi. După ce canalul a scos la iveală numeroase imagini promoționale ale noului serial în iunie 2015, scriitori din siteuri de știri au descris look-ul vizual ca fiind similar cu cel din serialul original, chiar dacă episodul special cu ocazia celei de-a 15 aniversare, Dans cu pantalonii-n vine, din 2014, a avut un stil total diferit. Între timp Roger L. Jackson preia din nou vocea lui Mojo Jojo iar Jennifer Hale vocile Domnișoarei Keane și Seducăi, însă în mod interesant nu și a Prințesei.

Genericul de început a fost cântat de cântăreață INNA (Elena Alexandra Apostoleanu)

Episoade

Referințe și note

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2016
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate
Fetițele Powerpuff